Алтамонт има више значења:
 Алтамонт (Орегон)
 Алтамонт (Пенсилванија)
 Алтамонт (Илиноис)
 Алтамонт (Јужна Дакота)
 Алтамонт (Јута)
 Алтамонт (Њујорк)
 Алтамонт (Канзас)
 Алтамонт (Мисури)
 Алтамонт (Тенеси)